Harry Potter and the Philosopher’s Stone () — компьютерная игра, разработанная компаниями KnowWonder (версия для ПК), Argonaut Games (версия для PlayStation),  (версии для GameCube, Xbox, PlayStation 2) и Griptonite Games (версии для Game Boy Advance и Game Boy Color);

Издателем выступает компания Electronic Arts совместно с Warner Bros. Interactive Entertainment. Издателем и локализатором русскоязычной версии является компания Soft Club.

Сюжет 
Сюжет игры, аналогично сюжету одноимённой книги или фильма, повествует о том, как одиннадцатилетний мальчик по имени Гарри Поттер попал в школу чародейства и волшебства Хогвартс.

Игровой процесс 

Игровой процесс игры представлен в виде аркады с обзором от третьего лица, сочетая в себе элементы приключенческой игры.

Между обязательными сюжетными заданиями, игрок может изучать секреты замка — однако, замок не настолько открыт, как в последующей части; также игрок волен участвовать в турнирах по квиддичу (квиддич вызывается отдельным пунктом в начальном меню игры и в него можно играть не проходя сюжет; возможность играть в квиддич открывается после победы над командой Слизерин).

Во время игры может не существовать возможности вернуться к локациям из пройденных заданий, а потайные комнаты в Хогвартсе и в саду могут меняться после прохождения каждого испытания. Некоторые действия на уровнях оказываются невозможными до тех пор, пока Гарри не изучит определённое заклинание (например, после первого полёта на метле невозможно открывать картины и шкафы до того момента, как будет изучено заклинание Алохомора).

Версии игры для разных платформ были разработаны различными компаниями, поэтому построение сюжета и задания в каждой версии игры могут отличаться.

Квиддич 
Квиддич — спортивная игра в мире волшебников, в неё играют две команды по семь игроков на летающих метлах четырьмя мячами. Трое охотников пытаются попасть в кольца, красным мячом, который называется квоффл. Вратарь охраняет эти кольца. Также, над полем на огромной скорости носятся пара синих мячей с названием бладжеры и пытаются сбить игроков с метел. Двое загонщиков отбивают эти бладжеры в игроков противника. Также есть маленький золотой шарик с крылышками под названием снитч (проныра), его должен поймать ловец. Ловец факультета Гриффиндор — Гарри Поттер.

Непосредственно в игре, по ходу сюжета, игрок принимает участие в двух матчах. Однако выбирая пункт «Квиддич» в игровом меню, можно играть в квиддич вне прохождения сюжета. Доступен турнир на шесть матчей, в котором Гриффиндора дважды сыграет с командами факультетов Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. После чего пройдёт финальный матч, при победе в котором можно получить Кубок по квиддичу.

Озвучивание

Отзывы 

Игра получила смешанные отзывы критиков на всех игровых платформах.

Примечания

Ссылки 

 
 
 ru.harrypotter.wikia.com, фан-вики на русском языке по миру Гарри Поттера
 harrypotter.wikia.com, фан-вики на английском языке по миру Гарри Поттера

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры о Гарри Поттере
Игры для Windows
Игры для Mac OS
Игры для macOS
Игры для Game Boy Color
Игры для Game Boy Advance
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для мобильных телефонов
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Action-adventure
Компьютерные игры, разработанные Argonaut Games
Компьютерные игры, разработанные Griptonite Games
Компьютерные игры, разработанные Warthog